Шва́рцвальд (нем. Schwarzwald — «чёрный лес») — многозначное понятие.

Фамилия 
 Шварцвальд, Евгения (1872—1940) — австрийская учительница, борец за права женщин.

Топоним 
 Шварцвальд — горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Другое 
 Шварцвальд — торт со взбитыми сливками и вишней.

См. также 
 Шварцвальд-Бар
 Шварцвальд-Штадион